Indianápolis hace referencia a:

 Indianápolis, una ciudad de EE. UU. 
 Indianapolis Motor Speedway, un autódromo situado en Indianápolis, estado de Indiana, Estados Unidos.
500 Millas de Indianápolis, una carrera de automovilismo para monoplazas.
 USS Indianapolis, el nombre de varios buques de la Armada de los Estados Unidos 
 Indianópolis, un municipio de Brasil.